Lasicovití (resp. kunovití, věd. Mustelidae) je čeleď šelem. Zahrnuje drobné štíhlé a hbité šelmičky, jako je lasice kolčava, i poměrně velké a mohutné šelmy, jako jsou jezevec a rosomák.

Anatomie 
Jednotlivé druhy se značně liší velikostí a chováním. Jsou to malé až středně velké šelmy s krátkýma nohama, protáhlým tělem a mimořádně ohebnou páteří. S výjimkou vydry mořské mají všichni lasicovití pachové žlázy v okolí řitního otvoru. Nemají zatažitelné drápy. Rozlišují se druhy našlapující celou plochou chodidla (ploskochodci) a druhy, které našlapují pouze polovinou chodidla (poloploskochodci). Například kuny našlapují jen na prsty, aby byla jejich chůze co nejtišší.

Evoluce 
Příbuzní lasicovitých se objevili již asi před 40 miliony let. Společný předek moderních lasicovitých se objevil asi před 18 miliony let. Největší zástupci lasicovitých žili v období raného pliocénu (asi před 5 miliony let) na území jižní Afriky. Největší druhy dosahovaly pravděpodobně hmotnosti až kolem 200 kilogramů.

Členění 
Čeleď zahrnuje 56 druhů patřících do 22 rodů. Moderní členění čeledi Mustelidae uvádí Lariviére, S. & Jennings, A. P. (2009):

Starší klasické členění uvádělo 5 podčeledí:

 Lutrinae, vydry

 Melinae, jezevci

 Taxidiinae, jezevec americký

 Mellivorinae, medojed

 Mustelinae, kuny, lasice, soboli

Do čeledi se také někdy řadí skunkové (jako podčeleď Mephitinae), někdy jsou však uváděni jako samostatná čeleď (Mephitidae). Vyřazení skunků z lasicovitých je podporováno zejména studiem DNA. Navíc se zdá, že někteří z jezevců ve skutečnosti patří spíše ke skunkům a vůbec tak nejsou lasicovitými šelmami.

Taxonomie

Taxidea
Jezevec americký (Taxidea taxus)

Mellivora
Medojed kapský (Mellivora capensis)

Arctonyx
Jezevec bělohrdlý (Arctonyx collaris)

Meles
Jezevec kavkazský (Meles canescens)
Jezevec japonský (Meles anakuma)
Jezevec lesní (Meles meles)
Jezevec čínský (Meles leucurus)

Eira
Kuna brazilská (Eira barbara)

Gulo
Rosomák sibiřský (Gulo gulo)

Martes
Charza žlutohrdlá (Martes flavigula)
Charza jižní (Martes gwatkinsii)
Kuna lesní (Martes martes)
Kuna skalní (Martes foina)
Kuna rybářská (Martes pennanti)
Sobol americký (Martes americana)
Sobol asijský (Martes zibellina)
Sobol východní (Martes melampus)

Melogale
Jezevec šedý (Martes moschata)
Jezevec fretkovitý (Melogale everetti)
Jezevec vietnamský (Melogale cuphuongensis)
Jezevec tchajwanský (Melogale subaurantiaca)
Jezevec hnědý (Melogale orientalis)
Jezevec bělolící (Melogale personata)

Vormela
Tchořík skvrnitý (Vormela peregusna)

Galictis
Grizon malý (Galictis cuja)
Grizon velký (Galictis vitatta)

Ictonyx
Zorila malá (Ictonyx libycus)
Zorila velká (Ictonyx striatus)

Poecilogale
Zorila páskovaná (Poecilogale albunucha)

Neovison
Norek americký (Neovison vison)

Mustela
Lasice jihoamerická (Mustela africana)
Lasice horská (Mustela altaica)
Lasice hranostaj (Mustela erminea)
Tchoř stepní (Mustela eversmanii)
Kolonok (Mustela sibirica)
Lasice kolumbijská (Mustela felipei)
Lasice tchajwanská (Mustela formosana)
Lasice dlouhoocasá (Mustela frenata)
Norek evropský (Mustela lutreola)
Lasice žlutobřichá (Mustela kathiah)
Lasice sundská (Mustela lutreolina)
Lasice páskovaná (Mustela stigidorsa)
Tchoř černonohý (Mustela nigripes)
Lasice kolčava (Mustela nivalis)
Lasice východní (Mustela nudipes)
Tchoř tmavý (Mustela putorius)

Aonyx
Vydra africká (Aonyx capensis)
Vydra malá (Aonyx cinerea)
Vydra konžská (Aonyx congica)

Enhydra
Vydra mořská (Enhydra lutris)

Lutrogale
Vydra hladkosrstá (Lutrogale perspicillata)

Lontra
Vydra severoamerická (Lontra canadensis)
Vydra pobřežní (Lontra felina)
Vydra jihoamerická (Lontra longicaudis)
Vydra jižní (Lontra provocax)

Pteronura
Vydra obrovská (Pteronura brasiliensis)

Lutra
Vydra chluponosá (Lutra sumatrana)
Vydra říční (Lutra lutra)
Vydra skvrnitá (Lutra maculicollis)

V českých zemích 
V Česku je největší lasicovitou šelmou jezevec lesní, nejmenší je lasice kolčava. Mezi tamější lasicovité šelmy patří i tchoř tmavý a fretka, jeho zdomácnělá forma. K životu ve vodě je z českých lasicovitých šelem nejlépe uzpůsobena vydra říční. Na některých lokalitách v Čechách a na jižní Moravě lze nalézt zdivočelé populace norků amerických, kteří unikli z farem kožešinových zvířat. V dnešní době žije na území České republiky devět druhů z čeledi lasicovití (z toho jeden nepůvodní).

Reference

Literatura 
 Lariviére, S. & Jennings, A. P. (2009). Family Mustelidae (Weasels and Relatives). In: Wilson, D. E., Mittermeier, R. A., (Hrsg.). Handbook of the Mammals of the World. Volume 1: Carnivores. Lynx Edicions, 2009.

Externí odkazy